Mileve ist der Name folgender historischer Personen:

 Faustus von Mileve (~350 – vor 400), Vertreter des abendländischen Manichäismus
 Optatus von Mileve († 400), Bischof von Mileve in Numidien

Mileve, eigentlich Milevum, ist eine antike Stadt in Numidien, heute Mila genannt, nordwestlich von Constantine, Algerien.